L'edizione 2003-2004 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Lokomotiv Plovdiv.

Capocannoniere del torneo fu Martin Kamburov (Lokomotiv Plovdiv), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Lokomotiv Plovdiv Campione di Bulgaria 2003-2004.
 Botev Plovdiv, Makedonska slava Simitli e Chernomorets Burgas retrocesse in B PFG.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato bulgaro di calcio